Che! (film)
 Che! (zespół muzyczny)